Les Corydiidae sont une famille d'insectes encore appelés cafards de sable.

Genres 
Wikispecies liste 47 genres, dont un fossile:
 Anacompsa
 Anisogamia
 Arenivaga
 Attaphila
 Atticola
 Austropolyphaga
 Biolleya
 Buboblatta
 Bucolion
 Compsodes
 Ctenoneura
 Eremoblatta
 Ergaula
 Eucorydia
 Eupolyphaga
 Euthyrrhapha
 Hemelytroblatta
 Heterogamia
 Heterogamisca
 Heterogamodes
 Holocompsa
 Homeogamia
 Homopteroidea
 Hypercompsa
 Ipisoma
 Ipolatta
 Latindia
 Leiopteroblatta
 Melestora
 Mononychoblatta
 Myrmeblattina
 Myrmecoblatta
 Nymphrytria
 Paralatindia
 Pholadoblatta
 Phorticolea
 Polyphaga
 Polyphagina
 Polyphagoides
 Psammoblatta
 Simblerastes
 Sinolatindia
 Sphecophila
 Stenoblatta
 Therea
 Tivia
 Zetha
 †Paraeuthyrrhapha

Selon Fossilworks, il y a une sous-famille, une tribu, 10 genres, dont 2 invalides et 5 espèces :
Famille Corydiidae
 Genre †Cretaholocompsa Martínez-Delclòs, 1993
 Espèce †Cretaholocompsa montsecana Martínez-Delclòs, 1993
 Genre Ergaula Walker, 1868
 Espèce †Ergaula atica Vrsansky et Anisyutkin, 2008
 Espèce †Ergaula stonebut Vrsansky et al., 2013
 Sous-famille Euthyrrhaphinae Handlirsch, 1925
 Genre Euthyrrhapha Burmeister, 1838
 Tribu Holocompsini Rehn, 1911
 Genre Paraeuthyrrhapha Anisyutkin, 2008
 Genre Homoeogamia Burmeister, 1838
 Espèce †Homoeogamia ventriosa Scudder, 1876
 Genre †Nodosigalea Li and Huang, 2018
 Espèce †Nodosigalea burmanica Li and Huang, 2018
 Genre Paralatindia Saussure, 1868
 Espèce †Paralatindia saussurei Scudder 1890
 Genre Polyphaga Brulle, 1835 (nom invalide synonyme de Heterogamia Burmeister, 1838)
Noms invalides: Dromocites Hong, 2002 [nomen nudum], Holocompsinae, Polyphagidae Walker, 1868 [synonyme], Testudiblatta'' Hong, 2002 [nomen nudum]



Références

Bibliographie 
  Qiu, L., Che, Y-L. & Wang, Z-Q. 2016. Sinolatindia petila gen. n. and sp. n. from China (Blattodea, Corydiidae, Latindiinae). ZooKeys 596: 27-38.  
  Qiu, L., Che, Y-L. & Wang, Z-Q. 2017. Contribution to the cockroach genus Ctenoneura Hanitsch, 1925 (Blattodea: Corydioidea: Corydiidae) with descriptions of seven new species from China. Zootaxa 4237(2): 265–299.  
  Qiu, L., Che, Y-L. & Wang, Z-Q. 2017. Revision of Eucorydia Hebard, 1929 (Blattodea: Corydioidea: Corydiidae) from China, with notes on the genus and species worldwide. ZooKeys 709: 1—39.  
  Vršanský, P. et al. 2013: Paleocene origin of the cockroach families Blaberidae and Corydiidae: Evidence from Amur River region of Russia. Zootaxa 3635(2): 117–126.

Liens externes 

  Corydiidae sur le site de Fossilworks (consulté le )

Famille de Ptérygotes (nom scientifique)